obóz koncentracyjny (od niem. Konzentrationslager) – miejsce przetrzymywania dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz
 Kl – program komputerowy, przeznaczony do rozwiązywania i analizy zagadnień związanych z ustalonym przepływem ciepła
 Kod Lyoko – francuski serial animowany
 K-line – linia w pliku konfiguracyjnym serwera IRC, blokująca dostęp do usługi dla wybranych hostów

Zobacz też:
 klasa